Hove steht für:

 Hove, Stadt in England
 Hove (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Hove (Belgien), Gemeinde in Belgien
 Hove (Egedal Kommune), Ortschaft in der Egedal Kommune, Dänemark
 Hove (Eitorf), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hove (Hennef), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hove (Jork), Ortsteil von Jork, Niedersachsen
 Hove (Kürten), Ortsteil von Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Hove (Lohmar), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hove (Rösrath), Ortsteil von Rösrath
 Hove (Ruppichteroth), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hove (Tromøy), ein Gebiet auf der Insel Tromøy
 Høve, Ort in Dänemark

Hove bzw. Van Hove ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Hove (* 1956), dänischer Schauspieler
 Anke van Hove (* 1963), deutsche Juristin, Präsidentin des Oberlandesgerichts Oldenburg
 Anne-Birthe Hove (1951–2012), grönländisch-dänische Künstlerin
 Bartholomeus Johannes van Hove (1790–1880), niederländischer Landschafts- und Vedutenmaler sowie Aquarellist und Lithograf
 Chenjerai Hove (1956–2015), simbabwischer Schriftsteller
 Éric Van Hove (* 1975) belgischer Konzeptkünstler und Autor
 Fred Van Hove (1937–2022), belgischer Improvisationsmusiker (Piano, Orgel, Akkordeon, Stimme) und Komponist (der Familienname ist Van Hove)
 Hubertus van Hove (1814–1865), niederländischer Genremaler, Radierer und Aquarellist
 Kevin Van Hove (* 1983), belgischer Snookerspieler
 Lambert van den Hove (um 1500–1574), niederländischer Humanist und Geistlicher, siehe Lambertus Hortensius
 Léon Van Hove (1924–1990), belgischer Physiker (der Familienname ist Van Hove)
 Leonhard von dem Hove (1519–1590), deutscher Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Maarten van den Hove (1605–1639), niederländischer Astronom
 Mathias van den Hove (1542–1620), Erzbischof von Mechelen, siehe Mathias Hovius
 Michiel ten Hove (1640–1689), Ratspensionär der Staaten von Holland und Westfriesland
 Walter vom Hove (1881–1932), deutscher Verwaltungsjurist, zuletzt Landrat des Kreises Coesfeld
 Willem van den Hove (1568–1647), niederländischer Kaufmann

Siehe auch:

 Hofe (Begriffsklärung)
 Hov
 Hovestadt
 Haus Hove
 Van-Hove-Singularität
 Howe